Сиркін Наум Соломонович
 Сиркін Михайло Маркович